Bechlingen ist:

 ein Ortsteil von Aßlar, siehe Bechlingen (Aßlar)
 ein Ortsteil von Ruppichteroth, siehe Bechlingen (Ruppichteroth)
 ein Stadtteil von Tettnang